Иво Кадић ( Дуги Рат, 15. јануар 1929 ) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Велико путовање Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Око божје ТВ филм || /
|-
| 1960. || Крокодил  ТВ филм || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо   || Министар снова
|-
| 1961. || Бранилац по службеној дужности  ТВ филм || /
|-
| 1963. || Мој стан Кратки филм || Друг Кадић, глумац
|-
| 1965. || Човик од свита  || Цариник
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Фотограф
|-
| 1966. || Правда Кратки филм || /
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци ТВ филм || Конте Руђе ... Кеков стриц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Брак је увијек рискантна ствар ТВ филм || /
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Цариник
|-
| 1971. || -{La corta notte delle bambole di vetro}-  || Конобар
|-
| 1971. || Аутодафе мога оца ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1977. || Марија  ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Казалишни живот или смрт ТВ филм || Салонски глумац
|-
| 1981. || Аретеј  ТВ филм || /
|-
| 1981. || Родољупци ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Чаруга  || Крвник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Ново доба ТВ мини серија || Пацијент
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Хрватски глумци
Југословенски глумци